A 2013–2014-es magyar labdarúgó-bajnokság harmadosztálya negyvennyolc csapat részvételével 2013. augusztus 17-én rajtol és 2014 júniusában ért véget. A bajnokságban három csoportra bontva mérkőztek meg a csapatok. A három csoport győztese feljutott az NB 2-be. A 14-16. helyezett csapatok, valamint a legrosszabb 13. csapat kiesett.

Keleti-csoport

Részt vevő csapatok

A bajnokság végeredménye

Közép-csoport

Részt vevő csapatok

A bajnokság végeredménye

Nyugati-csoport

Részt vevő csapatok

A bajnokság végeredménye

Források
NB III, 2013–2014, sorsolás

Magyar harmadosztályú labdarúgó-bajnokságok
magyar 3